Thiers (Puy-de-Dôme), ciutat al departament francès del Puèi Domat (Alvèrnia-Roine-Alps, al nord d'Occitània)  
 Thiers-sur-Thève, municipi al departament de l'Oise (regió dels Alts de França)
 Adolphe Thiers o Louis Adolphe Thiers (Marsella, 1797 – Saint-Germain-en-Laye, 1877), historiador i home d'estat francès
 Ghjacumu Thiers (Bastia, 1945), escriptor i activista cors
 Comtat de Montpensier#Casa de Thiers